Ульгили — название населённых пунктов в Казахстане:
 Ульгили — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Ульгили — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Ульгили — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Ульгили — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Ульгили — село в Сауранском районе Туркестанской области.

См. также 
 Ульгули